Miracemense – abitanti di Miracema do Tocantins
Miracemense – abitanti di Miracema